Santurce hace referencia a varios artículos:

Lugares
Santurce (Argentina), localidad de la Argentina;
Santurce (San Juan), barrio del municipio de San Juan, Puerto Rico;

En España
Santurce, municipio de la provincia de Vizcaya, País Vasco.
Santurce Antiguo (barrio), barrio del municipio anterior.
Santurce-Ortuella, municipio de la provincia de Vizcaya, País Vasco.

Deporte
Cangrejeros de Santurce, equipo de béisbol de Puerto Rico.